Дражин може да се односи на:

 Дражин До, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Дражин Врт, насеље у општини Котор, Република Црна Гора